А́нна Рома́нова: Романова, Анна Александровна (род. 1968) — российская легкоатлетка, толкательница ядра.
 Романова, Анна Анатольевна (род. 1985) — украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады VIII созыва.
 Романова, Анна Васильевна (1931—2008) — Герой Социалистического Труда (1976).